

Еппл-Веллі — місто, штат Каліфорнія
 Еппл-Веллі — місто, штат Міннесота
 Еппл-Веллі — місто, штат Юта
 Еппл-Веллі — переписна місцевість, штат Огайо